B'z Live-Gym 2006 "Monster's Garage" é o nono vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 20 de dezembro de 2006. O álbum tem imagens da banda tocando em um dos seus Live-Gyms, o "Monster Live-Gym 2006".

Faixas

Disco um 
All-Out-Attack
Juice
 (Pierrot)
Netemosametemo (ネテモサメテモ)
Yuruginai Mono Hitotsu (ゆるぎないものひとつ)
Koi no Sama-Sesshon (恋のサマーセッション) (Koi no Summer Session)
Mvp
Bad Communication
Ultra Soul
Tak's Solo ~ #Amadare Buru-zu (Tak's Solo ~ #雨だれぶるーず)
Happy Birthday 
Brotherhood
Blowin'
Ocean

Disco dois 
Monster
Shodou (衝動)
Ai no Bakudan (愛のバクダン)
Love Phantom
Splash!
Ashita Mata Hi ga Noboru Nara (明日また陽が昇るなら)
Giri Giri Chop (ギリギリ Chop)
Run

Disco três 
「Off Limits ~How Two Men Created a Monster~」

Álbuns de vídeo de 2006
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2006